Název Bezděčín má více sídel:
 Bezděčín (Batelov), část obce Batelov v okrese Jihlava
 Bezděčín (Frýdštejn), část obce Frýdštejn v okrese Jablonec nad Nisou
 Bezděčín (Mladá Boleslav), část města Mladá Boleslav v okrese Mladá Boleslav
 Bezděčín (Obrataň), část obce Obrataň v okrese Pelhřimov
 Bezděčín (Stružinec), část obce Stružinec v okrese Semily
 Bezděčín (Želeč), část obce Želeč v okrese Tábor

a přírodní památka
 Bezděčín (přírodní památka) na území Mladé Boleslavi – Bezděčína

Podobné názvy 
 Bezděčí

Externí odkazy